Interliga, bivša regionalna vaterpolska liga u kojoj su se natjecali srpski, mađarski, rumunjski i slovački klubovi.

Popis klubova 

  Partizan
  Vasas
  Eger
  Vojvodina
  Košice
  Honvéd
  Szeged
  Ferencvárosi
  Oradea
  Újpesti

Pobjednici

Vanjske poveznice 
(srpski) Rezultati

Europska regionalna klupska vaterpolska natjecanja
Vaterpolo u Srbiji
Vaterpolo u Mađarskoj
Vaterpolo u Rumunjskoj
Vaterpolo u Slovačkoj